Pisa je lahko:

 Pisa (Piza), mesto v Toskani (Italija)
 Pisa (pokrajina), ena od pokrajin italijanske dežele Toskane
 Republika Pisa, mestna država na Apeninskem polotoku v 10. in 11. stoletju
 Program mednarodne primerjave dosežkov učencev‎ (Programme for International Student Assessment - PISA)
 Pisa, reka na Poljskem